Николай Иванович Зайцев:
 Зайцев, Николай Иванович (1917—1944) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Зайцев, Николай Иванович — Георгиевский кавалер; прапорщик; 30 декабря 1915.